De President's Cup 1988 was de 17e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 16 tot en met 28 juni. Aan het toernooi deden 16 landen mee. Tsjecho-Slowakije XI werd kampioen, in de finale versloegen zij de Sovjet-Unie XI met 2–1. Zuid-Korea werd derde.

Groepsfase

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1988 op rsssf.com

Voetbal in 1988
Korea Cup